

Шарбакти — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Шарбакти — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Шарбакти — село, Щербактинський район, Павлодарська область